El término Garhwal puede hacer referencia a:

 Reino de Garhwal: Fue fundado en 1358 a los pies del Himalaya, en 1803 fue anexionado por los gurkhas, recuperó la independencia en 1815 tras la guerra anglonepalesa, con la formación del pequeño estado de Tehri Garhwal, y pasó a formar parte de la India en 1949. Durante el dominio británico fue uno de los principales estados principescos de la India. 

 Clan garhwal: es un gotra (clan) del pueblo jat de la India que se encuentra en los estados de Uttar Pradesh y Rajastán, en la India.

 Distrito de Garhwal. Fue un distrito de la India británica de unos 9.000 kilómetros cuadrados que pasó a formar parte del estado de Uttar Pradesh y ha sido dividido en los distritos actuales de Chamoli, Pauri Garhwal, Tehri y Rudrapayag.

 División de Garhwal. Es una de las dos divisiones administrativas del estado de Uttarakhand, en la India.

 Garhwal Himalaya. Es una región del Himalaya que se corresponde con la parte norte del antiguo distrito de Garhwal de la India británica y que comprende los distritos actuales de Chamoli, Pauri Garhwal y Rudrapayag. Comprende más de cien picos que superan los 6.000 metros de altura, los más altos de los cuales son el Kamet (7.756 m) y el Nanda Devi (7.817 m) por lo que es muy popular entre los montañeros. También se encuentra aquí el circuito del Chota Char Dham.